Detroit Cougars ist der Name von zwei US-amerikanischen Sportmannschaften:

 Detroit Cougars (Eishockey), dem von 1926 bis 1930 bestehenden Eishockeyteam, das unter dem Namen Detroit Red Wings in der NHL antritt
 Detroit Cougars (Fußball), der 1968 zu den Gründungsmitgliedern der NASL gehörenden Fußballmannschaft